Bisa kan syfta på:

 Bisa (folk) – ett folk i den centrala delen av östra Zambia
 Pulau Bisa – en ö i Indonesien